Горы Мурна () - песня ирландского музыканта Перси Френча. Музыка была адаптирована Хьюстоном Коллиссоном из традиционной ирландской народной мелодии «Carrigdonn» или «Carrigdhoun». The latter had been similarly used by Thomas Moore (1779–1852) for his song Bendemeer's Stream.

Песня является представителем многих произведений Френча, касающихся ирландской диаспоры. Горы Морн расположены в графстве Даун в Северной Ирландии.

Песня представляет собой взгляд на стили, взгляды и моду Лондона конца XIX в. с точки зрения рабочего-эмигранта из деревни недалеко от гор Морн.Рефрен «спуститься к морю» был вдохновлен видом на горы из шхер в северном графстве Дублин. Он противопоставляет искусственные достопримечательности города более естественной красоте своей родины.

Оригинал

Примечания 

Песни 1896 года
Песни Ирландии